Озерница:

 Озерница (приток Великой) — река в России, протекает в Кировской области. 
 Озерница (приток Виледи) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми, Архангельской области. 
 Озерница (приток Вятки) — река в РФ, протекает в Кировской области, Республике Коми. 
 Озерница — деревня в Белоруссии.

См. также 
 Большая Озерница
 Озорница